Parto – in medicina, l'espulsione del feto dall'utero materno
 Parto – in linguistica, una lingua iranica estinta